El término Kappel puede referirse a:

Kappel, comuna suiza del cantón de Soleura.
Kappel am Albis, comuna suiza del cantón de Zúrich.
Ebnat-Kappel, comuna suiza del cantón de San Galo.

Guerras de Kappel:
Primera Guerra de Kappel.Segunda Guerra de Kappel.